IU peut faire référence à :
 Indiana University, une université américaine.
 Izquierda Unida, une coalition politique espagnole de gauche.
 Le code ISO 639-1 d'un des dialectes Inuktitut parlés par les Inuits.
 IU, une chanteuse coréenne.
 Interface utilisateur, connu en anglais sous le sigle UI, user interface.
Code
Homonymie